«Пара тузов в запасе: Покерная тройка» () — кинофильм, изначально снимался как телефильм для кабельного телевидения.

Сюжет 
Крис Кристофферсон исполняет роль техасского рейнджера, который охотится за серийным убийцей. Пару рейнджеру в его поисках составляет эксцентричный медвежатник (его роль играет Вилли Нельсон).

Ссылки 
 Chris Willman. TV Reviews : 'Pair of Aces' Lacks Wit; Folds Early — LA Times — April 09, 1991
  Michael Sauter Another Pair of Aces (1991) — Entertainment Weekly on Aug 23, 1991

Фильмы о серийных убийцах
Фильмы о полицейских
Детективные фильмы США